Филип Павлик (; , Тршебич, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. Чемпион Чехии 2015 года. Сейчас играет за клуб чешской Экстралиги «Градец-Кралове».

Карьера

Клубная 
Филип Павлик — воспитанник клуба «Оцеларжи Тршинец». За родной клуб провёл в Экстралиге всего лишь 3 игры в сезоне 2011/12. В следующем сезоне сыграл 1 матч в КХЛ за пражский «Лев». С сезона 2013/14 выступал за «Литвинов» на протяжении 4-х сезонов. В 2015 году стал чемпионом Экстралиги с «Литвиновым», этот титул стал первым за всю историю клуба. Начиная с сезона 2017/18 играет за «Градец-Кралове».

Сборная 
Был приглашён в сборную Чехии для участия в подготовке к чемпионату мира 2018 года. Провёл 6 игр в рамках Еврохоккейтура, но не попал в итоговую заявку чешской сборной на мировой чемпионат. В сезоне 2018/19 сыграл за чешскую сборную 7 игр, набрал 2 очка (0+2).

Достижения 
 Чемпион Экстралиги 2014/15 
 Финалист Лиги Чемпионов 2020

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Маунтфилд Градец-Кралове» 
 Профиль на официальном сайте чешской хоккейной Федерации 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Фридек-Мистек»
Игроки ХК «Мост»